Buffel est un nom propre belge et néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Thomas Buffel (1981-), footballeur belge ;

Marine 
 Classe Buffel, classe de deux petits cuirassés construite pour la Marine royale néerlandaise dans les années 1860.

Patronyme belge